Агава вивипара () — суккулент, вид рода  семейства . Родина Мексика. Наиболее распространенный вид семейства, в связи с этим имеет большое количество синонимов, один из которых, , до сих пор является спорным и часто описывается как отдельный вид.

Ботаническое описание

Морфология 
Многолетнее растение от 20 до 80 см высотой и примерно столько же в ширину, так как образует в основном шаровидную розетку. Листья бывают от ярко-зелёных до серовато-зеленых оттенков, мечевидные, заостренные, шириной 4—10 см. Цветонос выбрасывает до 5 м высотой, состоящий из 10—20 соцветий, цветы желтоватой окраски, длиной 4—6 см.

Размножение 
Семенами и отростками.

Природный ареал 
Белиз, Коста-Рика, Гондурас, Никарагуа, Сальвадор, Панама, Мексика. Самый распространённый вид агав. Также был занесен в Португалию и Южную Африку.

Синонимы 
 Agave deweyana Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 18: 35 (1909).
 Agave angustifolia var. deweyana (Trel.) Gentry, Agaves Cont. N. Amer.: 564 (1982).
 Agave letonae Taylor ex Trel., J. Wash. Acad. Sci. 15: 393 (1925).
 Agave angustifolia var. letonae (Taylor ex Trel.) Gentry, Agaves Cont. N. Amer.: 564 (1982).
 Agave nivea Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 23: 143 (1915).
 Agave angustifolia var. nivea (Trel.) Gentry, Agaves Cont. N. Amer.: 566 (1982).
 Agave rubescens Salm-Dyck, Hort. Dyck.: 306 (1834).
 Agave angustifolia var. rubescens (Salm-Dyck) Gentry, Agaves Cont. N. Amer.: 566 (1982).
 Agave angustifolia var. sargentii Trel., Rep. (Annual) Missouri Bot. Gard. 22: 99 (1911 publ. 1912).
 Agave rigida Mill., Gard. Dict. ed. 8: 8 (1768).
 Agave lurida Jacq., Collectanea 4: 94 (1791), nom. illeg.
 Agave angustifolia Haw., Syn. Pl. Succ.: 72 (1812), nom. illeg.
 Agave flaccida Haw., Syn. Pl. Succ.: 73 (1812).
 Furcraea rigida (Mill.) Haw., Syn. Pl. Succ.: 74 (1812).
 Agave jacquiniana Schult. & Schult.f. in J.J.Roemer & J.A.Schultes, Syst. Veg. 7(1): 727 (1829).
 Agave bromeliifolia Salm-Dyck, Hort. Dyck.: 303 (1834).
 Agave ixtli Karw. ex Salm-Dyck, Hort. Dyck.: 304 (1834).
 Agave punctata Kunth, Enum. Pl. 2: 837 (1837).
 Agave yxtli Karw. ex G.Don in R.Sweet, Hort. Brit., ed. 3: 705 (1839).
 Agave serrulata Karw., Allg. Gartenzeitung 10: 51 (1842).
 Agave theoxmuliana Karw. ex M.Roem., Fam. Nat. Syn. Monogr. 4: 292 (1847).
 Agave elongata Jacobi, Hamburger Garten- Blumenzeitung 21: 168 (1865).
 Agave excelsa Jacobi, Hamburger Garten- Blumenzeitung 22: 215 (1866).
 Agave flavovirens Jacobi, Hamburger Garten- Blumenzeitung 22: 270 (1866).
 Agave houlletii Jacobi, Hamburger Garten- Blumenzeitung 22: 268 (1866).
 Agave ixtlioides Hook.f., Bot. Mag. 97: t. 5893 (1871).
 Agave rigida var. longifolia Engelm., Trans. Acad. Sci. St. Louis 3: 316 (1875).
 Agave cuspidata Baker, Gard. Chron., n.s., 1877: 137 (1877).
 Agave vivipara var. bromeliifolia (Salm-Dyck) A.Terracc., Prim. Contr. Monogr. Agave: 46 (1885).
 Agave wightii J.R.Drumm. & Prain, Bengal Agric. Bull. 8: 15 (1906).
 Agave angustifolia var. marginata Trel. in K.Linsbauer (ed.), Wiesner Festschrift: 343 (1908).
 Agave aboriginum Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 18: 34 (1909).
 Agave endlichiana Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 18: 34 (1909).
 Agave lespinassei Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 18: 33 (1909).
 Agave zapupe Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 18: 32 (1909).
 Agave bergeri Trel. ex A.Berger, Hortus Mortolensis: 11 (1912), nom. nud.
 Agave donnell-smithii Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 23: 144 (1915).
 Agave kirchneriana A.Berger, Agaven: 252 (1915).
 Agave prainiana A.Berger, Agaven: 246 (1915).
 Agave sicifolia Trel., Trans. Acad. Sci. St. Louis 23: 141 (1915).
 Agave pacifica Trel., Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 118 (1920).
 Agave panamana Trel., Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 114 (1920).
 Agave yaquiana Trel., Contr. U. S. Natl. Herb. 23: 120 (1920).
 Agave owenii I.M.Johnst., Proc. Calif. Acad. Sci., IV, 12: 999 (1924).
 Agave prolifera Schott ex Standl., Publ. Field Columb. Mus., Bot. Ser. 3: 232 (1930).
 Agave costaricana Gentry in Allan Hancock, Pacific Exped. Univ. S. Calif. 13: 195 (1949).
 Agave angustifolia var. marginata Gentry, Agaves Cont. N. Amer.: 564 (1982), nom. inval.
 Agave vivipara var. marginata P.I.Forst., Brittonia 44: 74 (1982), nom. inval.

Примечания

Литература 
 Urs Eggli (Hrsg.): Sukkulenten-Lexikon. Einkeimblättrige Pflanzen (Monocotyledonen). Eugen Ulmer, Stuttgart 2001, ISBN 3-8001-3662-7, S. 72—73.

живородящая
Флора Центральной Америки
Флора Южной Африки
Флора Европы
Суккуленты